Q.850 - рекомендация ITU-T, описывающая коды ответов узлов телефонной сети стандарта ОКС-7 (ISUP). 

Полное название документа Q.850: "Применение причины и местоположения в цифровой абонентской системе сигнализации №1 и подсистеме пользователя ISDN системы сигнализации №7" 

Один из узлов, принимающий участие в обработке вызова (оконечное устройство или транзитный коммутатор), завершая соединение (в конце разговора или на этапе попыток установить соединение, найти подходящий маршрут для отправки вызова) указывает причину такой операции в соответствующем поле сообщения, передаваемого другим узлам. Причины завершения рекомендации Q.850 практически полностью соответствуют q.931 для ISDN.

Обычно на коммутаторе можно настроить, какой звук будет проигрываться абоненту для каждого кода завершения (абонент недоступен, абонент занят, сеть перегружена и т.п.).

Примеры кодов ответов:

Ссылки 
 Q.850 : Usage of cause and location in the Digital Subscriber Signalling System No. 1 and the Signalling System No. 7 ISDN User Part
Телефония
Рекомендации ITU-T